El Torneig de Doha 2017, també conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2017, és una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 7 de gener del 2017 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar per segona ocasió consecutiva a Doha, i de pas, va tallar la ratxa de 28 victòries consecutives que portava Andy Murray, número 1 del rànquing, des de la temporada anterior.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017